Észak-Macedónia
Struga falu és község a Délnyugati régióban

 Horvátország
Struga falu Sveti Đurđ községben, Varasd megyében
Struga Banska falu Dvor községben, Sziszek-Moslavina megyében
Struga Nartska falu Rugvica községben, Zágráb megyében
Šarić Struga falu Ploča községben, Dubrovnik-Neretva megyében